Een outlaw was in het Engels een vogelvrij verklaarde misdadiger, met name bekend uit het Amerikaanse 'Wilde Westen'.
 Outlaw (country), een countrymuziekstijl die zijn hoogtij had in de jaren zeventig, ook wel progressieve country genoemd
 Outlaw 41, een voormalige hitlijst, uitgezonden op Kink FM
 Outlaw (boek), het eerste boek uit de Outlaw Chronicles-serie van Angus Donald
 Outlaw (stripalbum), het vierde album uit de stripreeks De Blauwbloezen
 Outlaw (Marvel), een personage uit de Marvel Comics
 Outlaw (computerspel), een Atari-computerspel uit 1976
 Outlaw (televisieserie), een Amerikaanse advocatenserie uit 2010, met Jimmy Smits
 Joe Swail, een professionele snookerspeler met alias "The Outlaw"
 The Outlaw (toneelstuk), een eenakter uit 1871 van de Zweedse toneelschrijver August Strindberg

Films:
 Útlaginn (Engelse titel: Outlaw: The Saga of Gisli), een IJslandse film uit 1981
 Ormai è fatta! (Engelse titel: Outlaw), een Italiaanse film uit 1999 van Enzo Monteleone, met Stefano Accorsi
 Outlaw (2001), een Amerikaanse film uit 2001 van Bo Svenson, met Michael Madsen
 Outlaw (2007), een Britse film uit 2007 van Nick Love, met Sean Bean en Danny Dryer
 Outlaw (2016), een Amerikaanse film uit 2016 van en met Tyler Shields
 El matrero (Engelse titel: The Outlaw), een Argentijnse film uit 1939 van Orestes Caviglia
 The Outlaw (1943), een Amerikaanse western uit 1943 van Howard Hughes
 Yaghi (Engelse titel: The Outlaw), een Iraanse film uit 1953 van Mehdi Besharatian
 Lope (Engelse titel: The Outlaw), een Spaans-Braziliaanse film uit 2010 over Lope de Vega
 Outlaw of Gor, een Amerikaanse film uit 1989 van John 'Bud' Cardos, met Urbano Barberini

Muziekalbums:
 Outlaw (Alabama 3), een album uit 2005 van de Britse band Alabama 3
 Outlaw (Mark Chesnutt), een album uit 2010 van de Amerikaanse countrymuzikant Mark Chesnutt
 Outlaw (War), een album uit 1982 van de Amerikaanse funkband War (en tevens de titeltrack)

Liedjes:
 Outlaw (50 Cent), een nummer uit 2011 van de Amerikaanse hiphopartiest 50 Cent
 Outlaw (Olive), een nummer uit 1996 van de Britse triphop Olive
 The Outlaw, een nummer van HammerFall op het album Infected uit 2011

Zie ook 
 Outlaws (doorverwijspagina)